Il Ministero della protezione civile () è un dicastero del consiglio dei ministri greco incaricato della pubblica sicurezza, della lotta alla criminalità, della gestione di catastrofi naturali e situazioni d'emergenza e della sicurezza delle frontiere.

L'attuale ministro è Michalis Chrysochoidis, in carica dal 9 luglio 2019.

Storia 
Le funzioni del ministero furono esercitate inizialmente dal Ministero dell'ordine pubblico, istituito nel 1974 e accorpato nel 1985 al Ministero dell'interno; esso fu tuttavia scorporato nuovamente nel 1986 e poi riassorbito nel Ministero dell'interno nel 2007.

Nel 2009 su iniziativa del Primo ministro Giōrgos Papandreou i servizi riguardanti l'ordine pubblico e la protezione civile furono nuovamente scorporati salvo poi esser accorpati nuovamente al dicastero dell'interno nel 2015 fino al 2018.

Ministri

Collegamenti esterni 
 

Protezione civile